Neidenstein heißen

Gemeinden und Ortsteile:
 Neidenstein, Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Neidenstein (Hollfeld), Stadtteil der Stadt Hollfeld im Landkreis Bayreuth, Bayern

Burgen:
 Burg Neidenstein (Rhein-Neckar-Kreis) in Neidenstein, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Burgruine Neidenstein (Hollfeld) in Hollfeld, Landkreis Bayreuth, Bayern

Siehe auch:
 Neidenfels